KHL 2019-20 var den 12. sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen havde deltagelse af 24 hold, der indledte sæsonen med et grundspil med 62 runder, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen. Slutspillet blev i første omgang afbrudt og senere helt aflyst pga. COVID-19-pandemien.

Ligesom mange andre sportsligaer blev også KHL påvirket af COVID-19-pandemien, der startede i Kina i januar 2020, og som i løbet af februar og marts bredte sig til det meste af verden. I første omgang blev Kunlun Red Stars to sidste hjemmekampe i grundspillet flyttet væk fra Kina, således at kampen mod CSKA Moskva den 2. februar blev spillet i Issportspalads CSKA i Moskva, mens kampen mod Dinamo Riga den 24. februar blev afviklet i Issportspalads Sibir i Novosibirsk.

Efter at første runde af slutspillet var blevet afviklet som planlagt, meddelte Jokerit den 14. marts 2020, at holdet trak sig fra resten af slutspillet om Gagarin-pokalen på grund af den igangværende pandemi. Beslutningen blev taget på grundlag af den finske regerings anbefalinger vedrørende begrænsning af spredningen af SARS-CoV-2-virussen. To dage senere meddelte Barys, at holdet ligeledes trak sig fra slutspillet om Gagarin-pokalen, efter at Kasakhstans præsident havde udstedt et dekret, der forbød alle sportsaktiviteter indtil den 15. april.

Den 17. marts 2020 meddelte ligaen først, at slutspillet blev afbrudt i en uge for at beslutte et nyt format for resten af slutspillet med de resterende seks russiske hold, efter at Jokerit og Barys havde trukket deres hold ud af turneringen. Senere på dagen udsendte den en ny meddelelse om, at resten af slutspillet var sat på pause indtil den 10. april. På det tidspunkt manglede man at afvikle de fire konferencesemifinaler, de to konferencefinaler og finalen om Gagarin-pokalen.

På grund af den eskalerende pandemi blev resten af slutspillet den 25. marts 2020 helt aflyst. Den 7. maj 2020 bekendtgjorde ligaen, at der ikke ville blive kåret en mester i denne sæson, da man ikke havde nogle objektive og retfærdige kriterier at kåre en mester (og dermed vinder af Gagarin-pokalen) ud fra. I stedet blev alle otte konferencesemifinalister placeret på en delt 1.- til 8.-plads i en samlet rangering af holdene.

Hold 

Holdene var inddelt i to konferencer, øst og vest, med 12 hold i hver konference. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med seks hold i hver.

Siden sidste sæson var antallet af hold blevet reduceret fra 25 til 24 hold, idet HC Slovan Bratislava havde forladt ligaen. Det efterlod Tarasov-divisionen med kun fem hold, mens Tjernysjov-divisionen fortsat bestod af syv hold. For at rette op på denne ubalance blev Torpedo Nizjnij Novgorod overført fra Kharlamov-divisionen til Tarasov-divisionen, og Sibir Novosibirsk flyttedes fra Tjernysjov-divisionen til Kharlamov-divisionen, hvilket medførte at alle fire divisioner kom til at bestå af seks hold.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 62 kampe i grundspillet, hvilket var det samme som i den foregående sæson, og dermed en tangering af det højeste antal indtil da i KHL's historie. For hvert hold var de 62 kampe fordelt på:
 To kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 23 hold i ligaen (i alt 46 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 5 hold i samme division (i alt 10 kampe).
 Yderligere to kampe (en hjemme og en ude) mod tre af holdene i den anden division i holdets konference (i alt 6 kampe).

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference gik de to divisionsvindere videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af resten af holdene i konferencen.

Ligaen holdt pause i følgende perioder:
 5. - 10. november, 10. - 15. december og 4. - 9. februar på grund af Euro Hockey Tour.
 31. december - 2. januar på grund af nytår.
 18. - 19. januar på grund af all star-kamp i Moskva.

Kampe i andre byer 

Kunlun Red Star indledte sæsonen med seks kampe i Shenzhen. Den 17. og 20. september spillede Barys Nur-Sultan to af sine hjemmekampe i Almaty. Den 23. december 2019 spillede Salavat Julajev Ufa en hjemmekamp mod Ak Bars Kazan i Davos, Schweiz. Desuden spillede Jokerit to hjemmekampe i januar mod Severstal i Tallinn, Estland.

På grund af COVID-19-epidemien i Kina blev Kunlun Red Stars to hjemmekampe i februar 2020 flyttet væk fra Kina. Hjemmekampen mod CSKA Moskva den 2. februar blev spillet i Issportspalads CSKA i Moskva, mens kampen mod Dinamo Riga den 24. februar blev afviklet i Issportspalads Sibir i Novosibirsk.

Vestkonferencen

Bobrov-divisionen

Tarasov-divisionen

Østkonferencen

Kharlamov-divisionen

Tjernysjov-divisionen

Kampe

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver konference seededes de otte hold fra 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold blev seedet som nr. 3-8. I hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold osv. Slutspillet blev efter konferencekvartfinalerne først afbrudt og sidenhen aflyst på grund af den igangværende COVID-19-pandemi.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencesemifinaler 

Den 14. marts 2020 meddelte Jokerit, at holdet trak sig fra slutspillet om Gagarin-pokalen på grund af den igangværende COVID-19-pandemi. Beslutningen blev taget på grundlag af den finske regerings anbefalinger vedrørende begrænsning af spredningen af SARS-CoV-2-virussen.

To dage senere meddelte Barys, at holdet ligeledes trak sig fra slutspillet om Gagarin-pokalen, efter at Kasakhstans præsident havde udstedt et dekret, der forbød alle sportsaktiviteter indtil den 15. april.

Den 17. marts 2020 udsendte ligaen en besked om, at resten af slutspillet var sat på pause indtil den 10. april på grund af den igangværende COVID-19-pandemi.

På grund af den eskalerende pandemi blev resten af slutspillet den 25. marts 2020 helt aflyst.

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencefinaler 

Konferencefinalerne blev aflyst.

Finale om Gagarin-pokalen 

Finalen om Gagarin-pokalen blev aflyst.

Der blev dog kåret en mester ud fra en række kriterier.

Samlet resultat 

KHL offentliggjorde den 7. maj 2020 nedenstående samlede rangering af ligaens hold for sæsonen. De otte konferencesemifinalister deler 1.- til 8.-pladsen, eftersom ligaen fandt, at der ikke var nogen objektive og retfærdige kriterier at rangere holdene efter.

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL  
KHL - КХЛ распределила между клубами рекордные 466,5 млн рублей (17. september 2020)

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2019
Ishockey i 2020